Сојатита има више значења:

 Сојатита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сојатита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сојатита, Круз Сегунда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику